Coquito puede referirse a:

 coquito, licor típico de Puerto Rico a base de crema de coco y ron.
 Couratari guianensis, árbol tropical americano, apreciado por su madera.
 Bertholletia excelsa, fruto seco de dicho árbol.
 Jubaea chilensis, semilla comestible de la palma chilena.
 coquito, nombre común de la planta Calliandra houstoniana.
 Cyperus rotundus, hierba perenne de gran resistencia
 Coquito (Humberto Ortiz) (años treinta - 1982), actor cómico infantil y guionista argentino.
 Coquito Ramaló (Néstor Raúl López, años 1950), músico, cantante y compositor argentino.
 Columbina minuta tipo de tórtola que en México llaman "coquito"
 Coquito, texto didáctico para aprender a escribir y leer en primaria.

Enlaces externos